L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 16 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Daniil Medvedev remporte l'épreuve en simple, Divij Sharan et Igor Zelenay celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Français Corentin Moutet, des Serbes Laslo Djere et Miomir Kecmanović, du Suisse Stanislas Wawrinka et du Tchèque Tomáš Berdych. Ils sont respectivement remplacés par Janko Tipsarević, Matteo Viola, Jozef Kovalík, Salvatore Caruso et Damir Džumhur.

Pendant le tournoi 
Daniil Medvedev poursuit sa série estivale en atteignant sa  finale consécutive après celles de Washington, Montréal, Cincinnati (où il remporte le titre) et l'US Open.

Lauréats 
Daniil Medvedev remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Borna Ćorić

En double, Divij Sharan et Igor Zelenay décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Matteo Berrettini et Simone Bolelli. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg (WTA 2019)
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Saint-Petersbourg
ATP 2019
Sport en Russie en 2019
Tennis en septembre 2019